Voici la liste des planètes mineures numérotées de 56001 à 57000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

56001-56100

56101-56200

56201-56300

56301-56400

56401-56500

56501-56600

56701-56800

56801-56900

56901-57000 

56001-57000